Klockarsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klockarsjön, Södermanland, sjö i Flens kommun, 
Klockarsjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (1,23 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn